La Chrysler ME-412 est un concept car américain de haute performance conçu, développé et produit par Chrysler en 2004. Le nom est une combinaison du Mid-Engine, Quatre turbocompresseurs sur un moteur Douze cylindres, en v.

Historique 
Il y a eu deux ME-412 produites. La première était une version pour salon automobile utilisant l'expertise en performances de Daimler, mais avec des capacités opérationnelles limitées. Elle a été conçue en coulisses en 2003 par une petite équipe. Le véhicule pour salon automobile, dévoilé au North American International Auto Show 2004 (NAIAS) à Detroit, a été conçue et développée en moins d'un an et fut présenté en 2003. Le design extérieur a été réalisé par l'américain Brian Nielander.

Chrysler a annoncé au salon de Détroit de 2004 que le ME-412 sera un prototype de course. À l'époque, le personnel clé de la division Street & Racing Technology du groupe Chrysler, dirigé par Dan Knott (également responsable de la Dodge Viper, des adaptations SRT des modèles de production telles que la Dodge Neon SRT-4 et le Dodge Ram SRT-10, de Dodge Motorsports et des pièces de performance Mopar) a été alerté qu'un autre projet était envisagé; concevoir et construire un prototype de véhicule entièrement fonctionnel et capable d'atteindre les revendications de performance publiées et être disponible pour l'évaluation des pistes médiatiques d'ici l'été 2004. La voiture fut développée par les préparateurs SRT et Mopar.

Conception 
Le châssis de la ME-412 est en fibre de carbone et en aluminium. Elle utilise un sous-châssis arrière en acier 4130 et des moulages en aluminium. La carrosserie est en fibre de carbone légère. Le profil bas du véhicule contribue à son aérodynamisme, tandis que de multiples prises d'air contribuant à améliorer le refroidissement. La voiture utilise des pneus 265/35ZR19 à l'avant et des pneus 335/30ZR20 à l'arrière (sur des jantes  en aluminium, respectivement). Les freins sont des étriers à six pistons avec disques de  à l'avant et à l'arrière.

Le moteur en aluminium V12 Mercedes-Benz M 120 de  modifié comportait une culasse nouvellement développée, des collecteurs d'admission et d'échappement spéciaux, ainsi que des pièces internes forgées telles que les pistons et le vilebrequin pour accueillir le système d'admission forcée (c'est-à-dire quatre turbocompresseurs), ce qui a porté la puissance du moteur à  ( ; ). Cela en aurait fait le véhicule de production le plus puissant et le plus rapide de l'époque. La transmission à sept rapports est une transmission manuelle séquentielle automatisée à double embrayage, avec la capacité de changer de vitesse en . L'accélération revendiquée pour le 0 à  est de  et de  pour le 0 à . Elle peut couvrir un quart de mile () en , avec une vitesse de pointe de . La vitesse de pointe estimée était de .

L'intérieur de la ME-412 comprend des sièges en cuir, un tableau de bord en fibre de carbone et une console centrale recouverte de chrome avec un volant inclinable en cuir et des jauges en bronze. Les autres caractéristiques comprennent une climatisation bizone, un système audio haut de gamme, un système de démarrage sans clé et un système de démarrage à bouton-poussoir. Le toit est fait de verre.

Notes et références

Voir aussi 
 Chrysler
 Moteur M 120 Mercedes-Benz
 Concept car

ME-412
Coupé
Coupé GT
Automobile des années 2000